Mistrovství Slovenska mužů a žen v atletice je každoročně pořádanou nejvyšší slovenskou soutěží v atletice na dráze. 

V uvedeném termínu se soutěží o tituly ve většině disciplín, výjimkou je například víceboj, chůze na 20 a 50 kilometrů (muži), běh na 10 000 metrů, půlmaraton a maraton, které se konají v jiných termínech.

Ročníky

Odkazy

Související články 
 Mistrovství České republiky mužů a žen v atletice
 Mistrovství Československa mužů a žen v atletice

Externí odkazy 
 Ročenky od r. 2000 na stránkách Slovenského atletického svazu (atletika.sk)
 Ročenky (archiv roky 1919-1992) na stránkách Slovenského atletického svazu (atletika.sk)

Atletika na Slovensku